Keping bezeichnet:

 Kalpin oder Keping, ein chinesischer Kreis
 Ksenija Borissowna Keping (1937–2002), sowjetische Sprach-Wissenschaftlerin